Донна — жіноче ім'я. Відомі носії:

 Донна Саммер — американська співачка в стилі диско.
 Донна Векич — хорватська тенісистка.
 Донна Тартт — американська письменниця.
 Донна Берк — співачка, диктор та приватний підприємець.
 Донна Сімпсон — жінка, котра хотіла стати однією з найважчих жінок світу.
 Донна Гартлі — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Донна Рід — американська акторка.